Baureihe 275 steht für:

 Diesellokomotive MaK G 1206
 Elektrischer Triebzug DR-Baureihe ET 165